Malala peut désigner :

 Malala Yousafzai, fréquemment désignée par son simple prénom Malala, est militante des droits des femmes pakistanaises.
 (316201) Malala, astéroïde nommé en l'honneur de Malala Yousafzai.
 Malala, synonyme du genre d'araignées Daviesa.